Сталино — деревня в Калязинском районе Тверской области России. Входит в состав Старобисловского сельского поселения.

Находится в верховье ручья Еруниха, в 1,5 км юго-западу от деревни Старобислово.

Ранее носила название Дрочилово (Дрочилова). В период коллективизации организован колхоз имени Сталина, по всей видимости, по имени колхоза позже была переименована и деревня.

Примечания 

Населённые пункты Калязинского района